Капчагай (также Капшагай) — название ряда объектов Алматинской области Казахстана:

 Капчагай — прежнее название города Конаев в 1970—2022 годах;
 Капчагай — прежнее название городской администрации Конаев, в подчинении которой находится одноимённый город и близлежащие населённые пункты (см. :Категория:Населённые пункты городской администрации Конаева);
 Капчагай — железнодорожная станция, расположенная в городе Конаев;
 Капшагай —  баскетбольный клуб из города Конаев.

См. также 
 Капчагайская ГЭС (Капшагайская ГЭС) — гидроэлектростанция на реке Или, образующая Капчагайское водохранилище;
 Капшагайский курган — археологический комплекс на территории города Конаев;
 Капчагайское водохранилище —  водохранилище в Казахстане.